Вирги́ниюс Лю́бшис (; 12 мая 1958, Паневежис) — советский и литовский футболист, литовский футбольный тренер.

Карьера 
Свою карьеру футболиста Виргиниюс Любшис провёл в паневежском «Экранасе» и клайпедском «Атлантасе». В 1989 году он возглавил «Экранас», которым руководил вплоть до конца 2006 года, а затем он год занимал должность спортивного директора.

В декабре 2012 года Виргиниюс Любшис был назначен на пост главного тренера рижской «Даугавы».

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Литовской ССР (1): 1985.
 Серебряный призёр чемпионата Литовской ССР: 1984.
 Бронзовый призёр чемпионата Латвийской ССР: 1988.
 Обладатель Кубка Литвы (1): 1985.

Как тренер 
 Серебряный призёр чемпионата Литовской ССР: 1989, 1990.
 Бронзовый призёр чемпионата Прибалтики: 1990.
 Чемпион Литвы (2): 1993, 2005.
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2003, 2004, 2006, 2009.
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 1994, 1998, 2002, 2008, 2011.
 Обладатель Кубка Литвы (2): 1998, 2000.
 Финалист Кубка Литвы: 1994, 2003, 2006, 2008, 2010.
 Обладатель Суперкубка Литвы (2): 1998, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Атлантас»
Футбольные тренеры Литвы
Тренеры ФК «Экранас»
Тренеры ФК «Ветра»
Тренеры ФК «Судува»
Тренеры ФК «Даугава» Рига (2003)